Le terme nimbus (du latin nimbus, nuage de pluie) désigne notamment :
 un nom de nuage tombé en désuétude
 une famille de satellites d'observation de la Terre expérimentaux de la NASA
 un type de planeur (fabriqué par la société Schempp-Hirth)
 une marque d'engins motorisés
 une marque de balai volant dans la saga Harry Potter (Nimbus 2000).
 Le professeur Nimbus, un personnage d'une bande dessinée du dessinateur André Daix.
 Un genre de scarabée comprenant dix espèces en Europe.
 Une marque de raquettes et d’accessoires de tennis de table.
 Une marque de chaussures de course à pied chez ASICS.

 Un modèle de chaussettes de chez Badelaine
 Un jeu de polices d’écriture, similaires à Times New Roman, Arial et Courier.
 Nimbus Records, une maison de disques britannique.
 Nimbus Volant dans la série Dragon Ball
 Dérivé du latin imbutus, est utilisé dans le folklore juridique pour désigner un lettré un peu vil, sot et considéré dans son imposture.

Notes et références